San Antón hace referencia a varios artículos:

Religión

Santos y beatos 
 San Antón o Antonio Abad (251-356), patrón de los animales. Festividad: 17 de enero.
Variante de nombre: Antonio
San Antonio, santos llamados Antonio.

Divisiones administrativas 
 Distrito de San Antón, en la provincia de Azángaro (departamento de Puno),  Perú.

España 
 Isla de San Antón (Redondela), provincia de Pontevedra.
 Isla de San Antón (La Coruña), provincia de La Coruña.
 San Antón (Mijas), provincia de Málaga).
 San Antón (Letur), pedanía de Letur (provincia de Albacete).
 San Antón (La Rioja), pedanía de Ezcaray (La Rioja).
 San Antón (Fiñana), pedanía de Fiñana (provincia de Almería).
 San Antón (Aulestia), pedanía de Aulestia (Vizcaya).
 San Antón (Écija), pedanía de Écija (provincia de Sevilla).
 San Antón (Villaquirán de la Puebla), pedanía de Villaquirán de la Puebla (provincia de Burgos), en el Camino de Santiago Francés.
 San Antón (Firgas), pedanía de Firgas (provincia de Las Palmas).
 Barrio de san Antón (Alicante), en la ciudad de Alicante.
 Barrio de san Antón (Orihuela), en la ciudad de Orihuela.
 Barrio de san Antón (Murcia), en la ciudad de Murcia.
 Barrio de san Antón (Cuenca), en la ciudad de Cuenca.
 Barrio de san Antón (Cartagena), en la ciudad de Cartagena.
 Pinares y Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María (provincia de Cádiz).
 Barrio de san Antón en Herencia (Ciudad Real) .
 San Antón (Padules en la provincia de Almería)

Edificios

Civiles 
 Mercado de San Antón, en el barrio de Chueca, Madrid.
 Palacio de San Antón, en la ciudad de Attard (Malta), residencia del Presidente de Malta;
 'Castillo de San Antón (La Coruña)

 Religiosos 
 Iglesia de San Antonio (desambiguación)
 Ermita de San Antón en Herencia (Ciudad Real).

 Animales 
 Vaquita de San Antón, Coccinellidae (insecto).
 Ranita de San Antón, Hyla arborea'' (anfibio).

Deporte
 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, en la ciudad de Jaén (España).
 La Encamisá de Navalvillar de Pela o carrera de San Antón, fiesta popular de Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz, España.
 Maratón de San Antón, carrera urbana en Cuntis (Pontevedra, España)

Fiestas
 Vueltas de San Antón, fiesta popular celebrada en Madrid (España) 
En Castilla-La Mancha como en las localidades de Almodóvar del Campo que celebra una candelaria y en  Corral de Almaguer  una hoguera en su honor
 Fiestas de San Antón de Albacete, fiesta popular en Albacete (España)
 Lumbre de San Antón de Cieza, fiesta popular de quema de enseres viejos en Cieza (Murcia, España)
 Fiesta de las Carretillas de Cantoria, fiesta tradicional Cantoria (Almería, España)
 Fiestas de San Antón, en Navalvillar de Pela (Badajoz). Fiesta de interés turístico regional desde 1986.

Además
 Fuego de San Antón o Ergotismo, enfermedad alimentaria.